Orden del Águila Blanca puede referirse a:

 Orden del Águila Blanca (Imperio ruso).
 Orden del Águila Blanca (Polonia).
 Orden del Águila Blanca (Serbia).